Tacarigua peut désigner :

Toponymes

Tacarigua : capitale de la paroisse civile de Guevara de la municipalité de Gómez dans l'État de Nueva Esparta ;
 Tacarigua : une localité de la paroisse civile de Tamaca de la municipalité d'Iribarren dans l'État de Lara ;
 Central Tacarigua : capitale de la paroisse civile de Tacarigua de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo ;
 Tacarigua de La Laguna : capitale de la paroisse civile de Tacarigua de La Laguna de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Subdivisions 
 Tacarigua : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo ;
 Tacarigua de Brión : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Brión dans l'État de Miranda ;
 Tacarigua de La Laguna : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme